Navnet Erik Krummedige kan henvise til flere personer:

 Erik Krummedige (rigshofmester) – var en dansk rigshofmester, død i 1439
 Erik Krummedige (rigsråd) – var en dansk rigsråd og lensmand, død i 1541.